Le mot réconciliation peut avoir plusieurs significations et désigner :

 la résolution de conflit ;
 le sacrement de pénitence et de réconciliation ;
 la réconciliation d'un lieu sacré ;
 la commission de vérité et de réconciliation ;
 la conciliation ;
 Réconciliation (1918), un film américain réalisé par Albert Capellani.

Voir aussi 
 Accord de réconciliation
 Place de la Réconciliation, un parc paysager de Canberra, en Australie.